Dubitatio är ett släkte av svampar. Dubitatio ingår i familjen Massariaceae, ordningen Pyrenulales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Dubitatio